

Patronymes 
 Jean Judet (chirurgien) (1905-1995) et Robert Judet (1909-1980): docteurs en médecine et chirurgiens, inventeurs de plusieurs techniques en orthopédie.
 Jean Léonard Judet (1846-1907), agriculteur et homme politique français
 François Victor Judet (1871-1938), avocat et homme politique français, fils de Jean Léonard Judet
 Ernest Judet (1851-1943) , directeur du Petit Journal
 Pierre Judet de la Combe (1949-), helléniste français, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Autres 
 Județ, division administrative des Principautés danubiennes, de la Roumanie (sauf entre 1952 et 1968) et de la Moldavie (1917-1918 et 1998-2001) ;
 Judet, personnage de la bande dessinée Iznogoud.